Le sigle MPJ peut faire référence à diverses organisations, procédures ou à divers événements :

 la Marche pour Jésus, manifestation chrétienne contemporaine
 le Mouvement pour la justice et la paix, parti politique ivoirien
 le MPJ-Primero Justicia, parti politique vénézuélien
 le code de l'aéroport de Morrilton, en Arizona, aux États-Unis